Jean-Paul Bury est un ancien reporter et rédacteur en chef, enseignant en journalisme de la presse écrite, devenu formateur en media training et prise de parole en situation de crise.

Formation 
Il est licencié en lettres modernes de l'université Paris X.

Carrière 
Jean-Paul Bury a débuté comme reporter, en 1976, au journal Le Parisien. Il y est devenu chef d'édition, puis rédacteur en chef. 

Il est ensuite rédacteur en chef de Gala (groupe Prisma Presse) en 1994. 

Deux ans plus tard (1996), il devient rédacteur en chef du magazine Le Pèlerin (Bayard Presse) puis, quatre ans après (en 2000), du mensuel Notre temps. 

Il s'est ensuite, durant plus d'une décennie consacré au conseil et à l'accompagnement de patrons et de cadres dirigeants d'entreprises. Il leur enseigne la prise de parole publique et médiatique, notamment en contexte de gestion de crise, de manière à pouvoir faire face au « jugement médiatique ». 
Il intervient comme formateur et consultant notamment pour les agences et cabinets, IPSOS, Burson-Marsteller &ie, CGI, Agence Wellcom, Grayling, des personnalités, etc.

Enseignement 
Jean-Paul Bury a été ancien directeur pédagogique du CFJ (centre de formation des journalistes - Paris).

Notes et références

Liens externes 

Collaborateur du Parisien
Rédacteur en chef
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Enseignant à l'École supérieure de journalisme de Paris